

Geografia 
 Monte Razor – monte situato in Slovenia
 Razor Hill – collina situata a Hong Kong

Informatica 
 ASP.NET Razor – sistema di scripting lato server per sviluppare pagine web dinamiche

Persone 
 Razor – soprannome dato al wrestler ucraino Serhiy Dzyndzyruk
 Razor – soprannome dato al pugile canadese Donovan Ruddock
 Razor – soprannome dato all'ex calciatore britannico Neil Ruddock
 Razor Ramon – ex wrestler statunitense

Altro 
 Razor – gruppo musicale canadese
 Razor – racconto di Vladimir Nabokov del 1926
 Razor – personaggio della serie animata Swat Kats
 Razor – personaggio del fumetto e serie animata Hunter × Hunter